Crombie kan henvise til flere artikler

 Alexander Crombie (1762–1840), britisk læer, filosof og presbyterianistisk præst
 Alistair Cameron Crombie (1915–1996), australsk historiker
 Bonnie Crombie (født 1960), canadisk politiker og borgmester af Mississauga, Ontario
 David Crombie (født 1936), canadisk politkker
 Blake Crombie, fiktiv karakter i sæbeoperaen Shortland Street fra New Zealand
 Ed Crombie (født 1945), canadisk racerkører
 Jamie Crombie (født 1965), amerikans-canadisk squashspiller
 John Crombie, grundlægger af Crombie Mills tøjmærke
 Jonathan Crombie (1966-2015), canadisk skuespiller
 Noel Crombie (født 1953), musiker og medlem af Split Enz
 Tony Crombie (1925–1999), engelsk jazztrommeslager og bandleder
 Thomas Crombie Schelling (1921–2016), amerikansk økonom

Other things named Crombie
 Crombie (tøjmærke), handelsnavnet for tøj fremstillet af J&J Crombie
 Crombie Settlement, en canadsisk by i Victoria County, New Brunswick
 Crombie, Fife, landsby i Firth of Forth, Skotland
 Crombie REIT, canadisk ejendomsvirksomhed
 DM Crombie, ammunitionsdepot i Firth of Forth, Skotland